ABH peut faire référence à :
  ;
 ABH 8, type d'autorails Renault pour les chemins de fer de Corse.